Jméno Brusy nese několik sídel:
 Brusy (Přešťovice) – vesnice, část obce Přešťovice v okrese Strakonice
 Brusy (Libědice) – bývalá vesnice na Chomutovsku
 Brusy (Pomořské vojvodství) – město v Polsku